Rodríguez Cal ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Rodríguez Cal, uruguayischer Politiker
 Enrique Rodríguez Cal (1951–2022), spanischer Boxer